Аршамбо V Старый (; ок. 1340 — ) — граф Перигора в 1361—1398 годах. Сын Роже-Бернара де Перигор (1299—1361) и Элеоноры де Вандом.

Биография 
Впервые упоминается в качестве графа Перигорского в документе, датированном 14 октября 1361 года.

После смерти дяди, кардинала Эли де Талейран-Перигора в 1364, потребовал возвращения анжуйских сеньорий Лавардак, Фёгароль и Кодежу. Когда-то они принадлежали его тётке Жанне Перигорской, но были захвачены англичанами, а после освобождения в 1345 году переданы кардиналу. Возвращение этих земель Аршамбо V в 1369 году было утверждено по приказу герцога Анжуйского.

Жена, Луиза де Мата, принесла Аршамбо V в приданое земли в Сентонже — сеньории Майа, Морнак, Руаян, Ариэн.

В 1369 году Аршамбо V на 9 лет освободил жителей города Перигё от уплаты некоторых налогов. По истечении указанного срока он потребовал возобновления платежей. Горожане обратились в Парижский парламент, и получили поддержку.

Аршамбо V обвинил своих подданных в неповиновении, и стал всячески их притеснять. За горожан вступился король, по его приказу граф был арестован и препровождён в Париж.
Он был обвинён в том, что начиная с 1376 года во главе вооружённого отряда занимался грабежами, убийствами, похищением людей с целью получения выкупа.

Его приговорили к смертной казни с конфискацией имущества. Затем казнь заменили высылкой в Англию, причём герцог Орлеанский Людовик, которому должны были отойти конфискованные земли перигорского графа, выплатил тому небольшую денежную компенсацию.

Вскоре после этого Аршамбо V умер. В датировке последних событий его биографии существуют расхождения: в одних источниках годом вынесения приговора и последующей смерти указан 1396 год, в других: высылка — 1398, смерть — 1399.

Семья 
У Аршамбо V и его жены Луизы де Маста (Мата) было трое детей:
 Аршамбо VI (ум. ок. 1430)
 Брунисенда, жена Жана де Партене
 Элеонора, жена Жана де Клермон, виконта д’Онэ.

Несмотря на объявленную судом конфискацию графства, сын Аршамбо V — Аршамбо VI сумел утвердить свою власть в отцовских владениях. Но не надолго — в 1399 году он был изгнан, и с ним прекратилась династия, правившая Перигором 400 лет.

Источники 
 
 Шарль Клемансе «Искусство проверять даты исторических событий»; Париж, 1750

Правители Европы XIV века
Графы Перигора